«Колледж» — это название имеют несколько фильмов:
«Колледж» — фильм 1927 года, с Бастером Китоном в главной роли, реж. Джеймс Хорн (США).
«Колледж» — фильм 2001 года с Доминик Суэйн в главной роли, реж. Кристина Вейн (США, Канада).
«Колледж» — фильм 2008 года с Дрейком Беллом в главной роли, реж. Дэб Хэйгэн (США).

См. также 
«Снова в колледж» — фильм 2000 года с Рашель Лефевр в главной роли, реж. Марк Лампрел (Австралия).
«Безумный колледж» — фильм 2003 года с Рашель Лефевр в главной роли, реж. Фил Прайс (Канада).
«А скоро колледж?» — полнометражный мультфильм 2002 года про Дарью (США).